Личный чемпионат Европы по спидвею на траве – ежегодное соревнование, проводимое УЕМ с 1978 г. Наиболее титулованные победители - ,  и  - трёхкратные чемпионы. Лидеры по общему числу медалей (6) – чех  (2+3+1) и британец  (1+1+4).

Призёры

Медальный зачёт

Спидвей на траве